Открытый чемпионат Аргентины () — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Буэнос-Айресе (Аргентина) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 710 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир проводится с перерывами с начала Открытой эры. В 1968-81 годах приз проводился поздней осенью — в ноябре, а в 1977 году организаторы даже ораганизовали дополнительный — апрельский — розыгрыш чемпионата. В 1982 году аргентинское соревнование было перенесено на конец зимы, но здесь оно не пользовалось особой популярностью у спонсоров и дважды отменяясь за следующие четыре года, а к сезону-1986 вновь вернулось на свои первоначальные сроки — на ноябрь. После сезона-1988 приз вновь потерял финансирование, вновь возобновив своё проведение лишь к 1992 году, когда в октябре в Буэнос-Айрес приехало одно из соревнований серии «челленджер», которое через год было преобразовано в чемпионат базовой серии основного тура ассоциации и сдвинуто на ноябрь. После сезона-1995 чемпионат вновь потерял титульного спонсора, временно приостановив своё проведение. В 1997 году мужской тур вернулся в столицу Аргентины ради проведения соревнования серии ATP Challenger, а в 2001 году оно было вторично за свою историю преобразовано в приз базовой серии основного тура ассоциации, переехав в календаре с ноября на февраль.

Победители и финалисты
Более других среди победителей турнира значится представители Аргентины и Испании. Аргентинский теннисист Гильермо Вилас восемь раз побеждал здесь в одиночном разряде и трижды в парах; испанец Карлос Мойя трижды первенствовал в одиночном разряде. Больше всего титулов в парном разряде завоевал аргентинец Орасио Себальос; по три титула в парах на счету Марселя Гранольерса, Томаса Карбонелла и Cебастьяна Прието.

Финалы турнира

См. также 
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт